Михаи́л Логвине́нко: Логвиненко, Михаил Игоревич (род. 1984) — российский легкоатлет-многоборец.
 Логвиненко, Михаил Ильич (1898—1968) — начальник шахты № 1/3 «Кочегарка», Герой Социалистического Труда.
 Логвиненко, Михаил Семёнович (1921—2002) — украинский литературовед, публицист, журналист.